Colori – album dei Pino Minafra Quintet del 1986
 Colori – singolo di Tedua del 2020
 Colori – singolo dei Tauro Boys del 2021
 Colori – film del 2004 diretto da Cristiano Ceriello

Pagine correlate 
 Colore (disambigua)